Андре́й Усачёв: Усачёв, Андрей Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Усачёв, Андрей Алексеевич (род. 1958) — российский детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий.
 Усачёв, Андрей Валерьевич (род. 1967) — советский и российский легкоатлет.
 Усачёв, Андрей Сергеевич (род. 1978) — российский историк, профессор РГГУ.